Никола Калинич — футболіст, нападник дніпропетровського «Дніпра» та збірної Хорватії.
 Теофіль Калинич (* 30 січня 1889, Жукотин — †19 березня 1954, Міннеаполіс) — парох Української Греко-Католицької Церкви.
 Івиця Калинич (хорв. Ivica Kalinić, * 26 березня 1956, Спліт) — югославський футболіст, що грав на позиції захисника.
Прізвища